А́ква — многозначное понятие:

 Аква () — «вода» на латинском и итальянском языках.
 Аква — бантуский язык.
 Аква — 82-этажный небоскрёб в Чикаго, США.
 «Аква» — японские комиксы, манга Амано Кодзуэ.
 «Аква» — название женской гандбольной команды «Динамо» (Волгоград) в 1997—2002 годах.
 Аква, Африйе (род. 1992) — ганский футболист, полузащитник.
 Аква, Бенджамин (род. 2000) — ганский футболист, полузащитник.
 Аква, Цезарь дель (1821–1905) — итальянский художник.
 Аква, Фабрис Альсебьядеш Майеку (род. 1977) — ангольский футболист, нападающий.

См. также 
 Аква Александрина — последний античный водопровод, построенный в Риме.
 Аква Аппия — акведук, самый старый водопровод в Риме.
 Аква Вирго — один из 11 античных акведуков Рима.
 Аква Клавдия — древнеримский акведук I века н.э.
 Аква Тепула — акведук в Древнем Риме.
 Аква-Ибом — штат в Нигерии.
 Аква-тофана

Примечания